Этот список включает в себя все вулканы на Ио, имеющие названия, одобренные и используемые МАС. Для малых вулканов используется термин  купол (). Вулканы на Ио названы по именам мифических богов и героев, связанных с солнцем, огнём, громом, кузнечным делом.

Эруптивные центры 
Эруптивными центрами называются наиболее активные вулканы, рядом с которыми постоянно из за них происходят геологические изменения.

Патеры

Лавовые потоки

Щитовые вулканы

Лавовые каналы

Примечания

Ссылки 
 USGS Planetary Nomeclature: Io

Вулканы
Ио
Ио